Mervyn King (économiste) (né en 1948), économiste britannique, gouverneur de la Banque d'Angleterre.
Mervyn King (juge), juge sud-africain